Hodologie is het onderzoek naar paden. Het woord is afgeleid van het Griekse woord hodos, dat "weg" of “pad” betekent. Het woord hodologie wordt in diverse betekenissen gebruikt.

In de neurowetenschap, slaat het op de bestudering van de onderlinge verbindingen tussen neuronen. Zie ook tractografie.
In de psychologie, werd de term hodologie gebruik door Kurt Lewin (1890–1947) als aanduiding van de trajecten in iemands "levensruimte".
In de filosofie, betekent het de bestudering van aan elkaar gerelateerde ideeën of denkbeelden.
In de geografie, slaat het op de studie van navigatietrajecten.

Referenties
de Jonge, Derk, "Applied Hodology" in Landscape 17, no.2 (1967–1968): 10-11. (An article on town planning.)
Kurt Lewin (1936), Principles of Topological Psychology, McGraw-Hill.